Банка на Бразилия може да се отнася за:

 Banco de Brasília S.A. (BRB) – бразилска банка, чийто мажоритарен собственик е правителството на Федерлния окръг на Бразилия;
 Banko do Brasil S.A. (BB) – най-голямата бразилска банка, чийто мажоритарен собственик е Бразислаката държава.